Podișu se poate referi la:
 Podișu, Iași
 Podișu, Sălaj